Eucles (insect), een insectengeslacht
 Eucles van Athene, Atheens generaal en politicus (archont in 427 v.Chr.)
 Eucles van Syracuse, Syracusaans generaal (ca. 414 v.Chr.)